Dickesbach ist ein geographischer Name:

 Dickesbach, Ortsgemeinde im Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Dickesbach (Nahe), rechter Zufluss der Nahe (zum Rhein) in Weierbach, Stadt Idar-Oberstein, Landkreis Birkenfeld. Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Dickelsbach
 Dickersbach